NZS puede referirse a:
 Nogometna zveza Slovenije, la Federación Eslovena de Fútbol.
 Niezależne Zrzeszenie Studentów, una organización estudiantil polaca.